Makina peut désigner :
 Makina, musique électronique d'originaire d'Espagne
 Makina, peuple du Gabon
 Makina ve Kimya Eindustrisi Kurum, entreprise d'armement turque

Homonymie